Китайский волчок, волчок Томсона, Тип-топ — волчок, обладающий свойством переворачиваться в процессе вращения.

Сравнение с обычным волчком 
Обычный волчок после раскручивания (в любую сторону) обладает следующими свойствами:

 в процессе вращения точка на волчке, касающаяся жесткой плоскости, не изменяется
 высота центра тяжести волчка в процессе остается постоянной

На первый взгляд кажется, что эти  свойства должны наблюдаться у любого волчка (не содержащего внутри источника энергии). Однако, благодаря специальной форме и распределению массы по телу волчка может возникнуть усложненное вращение: через некоторое время после начала вращения из положения ножкой кверху волчок переходит в стадию вращения на боку ножкой горизонтально, а затем скачкообразно переворачивается на ножку с поднятием центра тяжести и начинает вращаться, касаясь плоскости вершиной ножки с сохранением  направления вращения. Следует отметить, что знак момента импульса в течение процесса вращения не изменяется. Такие волчки называют китайский волчок или волчок Томсона.

Физика явления 
Основная идея заключается в появлении момента сил трения, и соответствующей гироскопической прецессии, которые в итоге поворачивают волчок (за счёт необычной формы волчка) и в конце концов волчок встаёт на ножку..

В известных публикациях считается, что скорость точки контакта с плоскостью, по которой происходит движение, равна нулю. П. Контенсу указал, что такая постановка задачи не даёт правильной физической картины движения волчка. В. Ф. Журавлёв и Д. М. Климов ввели в точке контакта силы сухого трения и полностью объяснили необычное движение китайского волчка.

История 
Впервые на необычные динамические свойства китайских волчков обратил внимание лорд Кельвин. В 1891 году на одну из форм китайского волчка под названием «wendekreisel» был выдан германский патент №63261. Однако, в патенте были указаны неправильные параметры волчка — если точно им следовать, он не будет переворачиваться (вероятно, для затруднения копирования конкурентами). В 1950 году волчок переоткрыл датский инженер Werner Ostberg, который также получил на него патент. С тех пор волчки приобрели в мире большую популярность.

См. также 
 Волчок
 Гасинг
 Кельтский камень
 Эффект Джанибекова

Примечания

Литература 

 
 Перри Дж. Вращающийся волчок. М.; Л.: Гл. ред. науч.-попул. и юнош. лит., 1935. 92 с.

Ссылки 
 Описание с иллюстрациями. igrudom.ru 
 
 В. А. Алешкевич, Л. Г. Деденко, В. А. Караваев «Лекции по механике твердого тела», Из-во МГУ, 1997. astronet.ru 
 Stefan Ebenfeld, Florian Scheck «A new analysis of the tippe top: Asymptotic states and Liapunov stability». arxiv.org
 Описание с иллюстрациями. fysikbasen.dk
 Описание с иллюстрациями. me598.wikidot.com 
 Видео. (Формат MOV. Загрузка 1,8 Мбайт) fysikbasen.dk 

Физические эффекты и явления
Динамические игрушки
Игрушки, демонстрирующие физические законы